Гиперант () — сын персидского царя Дария I, погибший в сражении при Фермопилах в 480 году до н. э.

Гиперат был сыном Дария I от Фратагуны, приходившейся Дарию племянницей.

По свидетельству Геродота, Гиперат и его брат Аброком были убиты во время битвы при Ферпомилах в 480 году до н. э. во время ожесточенной схватки между греками и персами за тело павшего спартанского царя Леонида.

По замечанию учёных Н. В. Брагинской и А. Н. Коваль, имена погибших персидских принцев «пропустили через определенный семантический фильтр», чтобы они «отвечали образу аристократической пышности и утонченности». Так, на греческом «Гиперант» означает «сверхцветок». Так зовут и одного из эллинизированных героев романа писателя Ксенофонта — связь с именем сына Дария очевидна. Персидской же формой могло быть hubaranta — «хорошо ездящий верхом».

Литература 
Первичные источники
 Геродот. История (VII.224)

Исследования
 Брагинская Н. В., Коваль А. Н. «Ираническое» в Персах Эсхила // Индоевропейское языкознание и классическая филология — XXII (Чтения памяти И. М. Тронского) / Отв. ред. Н. Н. Казанский. СПб., 2008. С. 62.

Ахемениды
Участники Фермопильского сражения
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Персоналии V века до н. э.